Prvu A hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 1999./99. je šesti put zaredom osvojila ekipa Podravka Dolcela iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U prvenstvu je sudjelovalo 10 klubova. U prvom dijelu prvenstva je igrano dvostrukim liga-sustavoma (18 kola), te se potom prvih šest momčadi plasiralo u Ligu za prvaka, a posljednje četiri u Ligu za ostanak. U svakoj od liga se igralo dvostrukim liga-sustavom (10, odnosno 6 kola), bez prenošenja rezultata i bodova iz prvog dijela prvenstva.

Ljestvice

Prvi dio lige

Drugi dio lige

Povezani članci 
 1. B HRL za žene 1999./2000.
 2. HRL za žene 1999./2000.
 Hrvatski rukometni kup za žene 1999./2000.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 arhiva, hrsport, ljestvica ligaškog dijela
 arhiva, hrsport, rezultati ligaškog dijela

1999-2000
ž-1A